Ясиновець — річка  в Україні, у Надвірнянському районі  Івано-Франківської області, лівий доплив Ослави  (басейн Дунаю).

Опис 
Довжина річки приблизно 6 км. Формується з багатьох безіменних струмків.

Розташування 
Бере  початок на сході від гори Маляви. Тече переважно на північний схід і на південному заході від села Добротів впадає у річку Ославу, праву притоку Пруту.

Примітки 

Малі річки України
Річки Івано-Франківської області
Річки Надвірнянського району
Статті про річки Івано-Франківської області без зображення в картці